Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2011 проводился с 19 по 26 февраля 2011 в городе Гштад.

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда St. Moritz Pfister (скип Кристоф Шваллер), победившая в финале команду Glarus (скип Patrick Vuille). Бронзовые медали завоевала команда Adelboden (скип Свен Михель).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2011.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (четвертьфинал или «1-я команда против 2-й»). Проигравшая команда встречается в полуфинале с 3-й командой; победитель полуфинала проходит в финал, проигравший занимает общее 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: , в источнике «первый-второй-третий-четвёртый» указаны в обратном порядке, то есть «1» — это «четвёртый» и в общем случае скип)

Групповой этап 

 Команды, выходящие в плей-офф
 Команды, выходящие в двухраундовый тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 25 февраля, 19:00

Полуфинал. 26 февраля, 10:00

Финал. 26 февраля, 18:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2011

Спорт в Швейцарии в 2011 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди мужчин
Февраль 2011 года
Спортивные соревнования в Гштаде